Beto (cantor) (1967-2010) — cantor português (Albertino João Santos Pereira)

Futebolistas conhecidos como "Beto" 
 Joubert Araújo Martins (1975-) — futebolista brasileiro (meia)
 Gilberto Galdino dos Santos (1976-) — futebolista brasileiro, defendeu o Benfica
 Roberto Luís Gaspar Deus Severo (1976-) — futebolista português (defesa)
 António Alberto Bastos Pimparel (1982-) — futebolista português (porteiro)
 Alberto Antônio de Paula (1987-) — futebolista brasileiro (atacante)

Ver também

Desambiguações de epônimos
Hipocorísticos